Schøyen är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Elisabeth Schøyen
 Erna Schøyen
 Hege Schøyen
 Thor Hiorth Schøyen
 Vivi Schøyen
 Wilhelm Schøyen

Norska efternamn